Regencós kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Regencós (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Regencós (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar